Kosova steht für:
 Kosovo (albanische Bezeichnung), Republik in Südosteuropa
 Kosova Hora, Gemeinde in Tschechien
 Kosova (Foča), Ort in der Gemeinde Foča in Bosnien und Herzegowina
 Kosova (Maglaj), Ort in der Gemeinde Maglaj in Bosnien und Herzegowina
 Kosova (Põlva), Ort in der Gemeinde Põlva in Südostestland
 Kosova (Weißrussland), Ort im Rajon Iwazewitschy in Weißrussland
 Fushë Kosova, Ort im Kosovo 
 Kosova (Schiff), Schiff der Osmanischen Marine
 Bantu Kosova, Ethnie in Kenia, siehe Kisii (Volk)
 Kosova Airlines, kosovarische Fluggesellschaft
 Kosova Press, kosovarische Nachrichtengesellschaft

Kosova oder Kóšová ist der Familienname folgender Personen:
 Günay Kosova (* 1946), türkischer Regisseur
 Simona Kóšová (* 1992), slowakische Volleyballspielerin
 Zehra Kosova (1910–2001), türkischer Kommunist 

Siehe auch: 
 Košava
 Kosowa